

Localidades
Dionísio (Minas Gerais), município brasileiro do estado de Minas Gerais

Pessoas
Dioniso - deus grego
Dionísio (tirano de Heracleia Pôntica) - tirano de Heracleia Pôntica
Dionísio I de Siracusa - rei de de Siracusa
Dionísio II de Siracusa - tirano de Siracusa
Dionísio, o Exíguo - monge cita
Dionísio de Halicarnasso - historiador grego
Dionísio, o Sábio - iconista russo
Dionísio, o Trácio - gramático grego
Pseudo-Dionísio, o Areopagita - textos medievais
Dionísio (prefeito pretoriano) - oficial bizantino
Dionísio de Antioquia - sofista e epistológrafo bizantino
Carlos Dionísio de Brito - futebolista brasileiro

Dionisio